Chaucer ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffrey Chaucer (um 1343–1400), englischer Schriftsteller und Dichter
 Thomas Chaucer (um 1367–1434), englischer Politiker.

Chaucer steht für:
 (2984) Chaucer, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Chaucer (Mondkrater), Mondkrater.